Ирина Маркова:
 Маркова, Ирина Валерьевна (1923—2010) — советский фармаколог и клинический фармаколог.
 Маркова, Ирина Васильевна — белорусский педагог, режиссёр.